Рекесенс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рекесенс, Луис де (1528—1576) — испанский государственный деятель из рода Суньига.
 Рекесенс, Хуан (род. 1989) — венесуэльский политический и общественный деятель, политолог.